Аречавалета:

 Аречавалета — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Аречавалета, Хосе (1838—1912) — уругвайский ботаник испанского происхождения.